Voici la liste des planètes mineures numérotées de 70001 à 71000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

70001-70100

70101-70200

70201-70300

70301-70400

70401-70500

70501-70600

70601-70700

70701-70800

70801-70900

70901-71000 

70001-71000